Капфенберг () — город в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Входит в состав округа Брукк-Мюрццушлаг. . Официальный код — 62140.

География 
Территория коммуны охватывает 16 населённых пунктов () (в скобках указано количество жителей на 1 января 2021 года):

 Арндорф (343)
 Дойхендорф (5440)
 Димлах (2104)
 Айнёд (83)
 Гориц (601)
 Порт-Виллидж (6226)
 Капфенберг (3162)
 Кроттендорф (164)
 Паршот (1135)
 Понегг (9)
 Потчах (83)
 Потшен (45)
 Сен-Мартен (2361)
 Шёргендорф (141)
 Стегг (36)
 Винкль (447)

Коммуна разделена на 15 кадастров ():

 Арндорф
 Дойхендорф
 Ширмитцбюэль
 Димлах
 Эйнод
 Гериц
 Хафендорф
 Капфенберг
 Кроттендорф
 Паршлюг
 Пётшах
 Шёргендорф
 Сен-Мартен
 Штегг
 Винкль

Соседние коммуны

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Бригитте Шварц (СДПА) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 31 места.

 СДПА занимает 26 мест.
 АНП занимает 3 места.
 АПС занимает 1 место.
 местный блок: 1 место.

Фотографии

Ссылки 
 Официальная страница
 Pictures of Kapfenberg and informations in English language

Примечания 

 
Города Штирии